Charlotte Anne Thynne – pari britannica
 Elizabeth Thynne, marchesa di Bath – nobildonna inglese
 Geoffrey Percy Thynne Feilding – generale inglese
 Henrietta Thynne – nobildonna inglese
 Henry Thynne, III marchese di Bath – politico e militare inglese
 John Thynne (1515-1580) – politico inglese
 John Thynne, IV marchese di Bath (1831-1896) – diplomatico inglese
 Mary Thynne – nobildonna inglese
 Thomas Thynne, I marchese di Bath – politico inglese
 Thomas Thynne, I visconte Weymouth – politico inglese
 Thomas Thynne, II marchese di Bath – politico inglese
 Thomas Thynne, II visconte Weymouth – politico inglese
 Thomas Thynne, V marchese di Bath – politico inglese